University College pode se referir às seguintes instituições de ensino superior:

 University College London
 University College (Oxford)

Desambiguação